Georg Simon Ohm német fizikus
Ohm törvénye
Ohm (mértékegység)